Соревнования по футболу среди мужских команд на XXVII летней Универсиаде в Казани прошли с 5 по 16 июля 2013 года и завершились победой сборной Франции.

В турнире приняли участие 16 команд, распределённые на предварительном этапе на 4 группы по 4 команды. В каждой из групп команды сыграли друг с другом по одному матчу. Две лучшие команды из каждой группы продолжили борьбу за места с 1 по 8 по системе плей-офф. Команды, занявшие 3 и 4 места в группах, разыграли места с 9 по 16.

Медалисты

Составы 

Россия: 1. Кобозев, 2. Устинов, 3. Голубев, 4. Никитин, 5. Мищенко, 6. Васильев, 7. Байрамян, 8. Фомин, 9. Бочаров, 10. Чочиев, 11. Безлихотнов, 12. Шедько, 13. Коротаев, 14. Жестоков, 15. Зуев, 16. Никитинский, 17. Дядюн, 18. Делькин, 19. Войнов, 20. Никифоров, гл. тренер Игорь Шалимов.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C 

1:

Группа D

Плей-офф

Четвертьфиналы

За 9-16 места

За 1-8 места

Полуфиналы

За 13-16 места

За 9-12 места

За 5-8 места

За 1-4 места

Матч за 15-е место

Матч за 13-е место

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Финальная расстановка

Ссылки 
Футбол на официальном сайте Универсиады

Футбол на летней Универсиаде 2013